Вербки-Осокоровка (; до 2016 года — Петровское, ) — село в 
Новоалександровском сельском совете Синельниковского района Днепропетровской области Украины.

Код КОАТУУ — 1224886008. Население по переписи 2001 года составляло 62 человека.

Географическое положение 
Село Вербки-Осокоровка находится на левом берегу реки Осокоровка, выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Панасовка, ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Павловка. Река в этом месте пересыхает, на ней сделана запруда.

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины